Chirculești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chirculești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Chirculești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea